Jméno a příjmení Alan Chugajev se může vztahovat k následujícím osobnostem:

Alan Chugajev (1989) — ruský a osetský zápasník-klasik, olympijský vítěz z roku 2012
Alan Chugajev (1990) — ruský a osetský zápasník-volnostylař